Хейнкель He 274 () — немецкий высотный тяжёлый бомбардировщик.

История создания 
Имперское министерство авиации сделало заказ на создание высотного бомбардировщика. Heinkel He 274 фактически являлся модернизированной версией Heinkel He 177. Самолёт разрабатывался в конструкторском бюро фирмы «Фарман». Сборка двух He 274 началась в 1943 году в Сюрене.

Hе 274 был готов к полету в июле 1944 года, но наступление союзников заставило эвакуировать сотрудников Heinkel. Hекоторые трудности задержали на несколько недель лётные испытания и транспортировку самолёта в Германию. В результате двигатели были подорваны зарядами взрывчатки, после чего немцы, захватив все чертежи, бежали. После освобождения союзники приступили к ремонту самолёта(. Двигатели нашли на другом заводе. Первый полет состоялся в декабре 1945 года в Орлеане. Летные испытания были продолжены в Бретиньи-сюр-Орж. В основном оценивалась гермокабина. В 1953 году самолёт был сдан на лом.

Описание 
Крыло Hе 274 имело двухсекционный центроплан с консолями. Между лонжеронами располагались четыре топливных бака (два в центроплане и два в консолях) общей емкостью 4400 литров и маслобаки для двигателей. Фюзеляж имел полумонококовую конструкцию с поперечными шпангоутами, продольными стрингерами и несколькими лонжеронами. Сразу за гермокабиной находился бак на 1500 литров и два бомбоотсека. В одном из них для дальних полетов можно было установить дополнительный 1900 литров бак, что вместе с двумя 1000 литров баками в хвостовой части обеспечивало общую емкость в 10000 литров при двух тоннах бомбовой нагрузки. Экипаж Hе 274 планировался из четырёх человек: двух пилотов, сидящих вместе, штурмана-бомбардира и радиста за ними.

Лётно-технические характеристики

Примечания

Ссылки 
  aviadejavu 
 Heinkel He 274 

Самолёты Heinkel
Бомбардировщики Германии
Предсерийные самолёты и прототипы
Появились в 1945 году в Германии